Калачиха — название населённых пунктов в России:

 Калачиха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Калачиха — деревня в Ярославском районе Ярославской области.